Kiev Major 2017, var en Dota 2-turnering som ägde rum i Kiev mellan 24 och 30 april 2017. Turneringen var den andra Majorn i den professionella Dota 2 säsongen mellan 2016/2017. 16 lag deltog i turneringen, varpå åtta lag bjöds in av Valve och resterande åtta lag behövde kvala in genom regionala turneringar. Segrare av majorn var OG, som besegrade Virtus.pro i en bäst av fem final, där OG vann 3–2.

Lag

Bracket
Alla matcherna spelades som en bäst-av-tre med undantag för finalen som spelades som en bäst-av-fem.

Resultat

Referenser 

Datorspelsåret 2017
E-sport
E-sportturneringar
Dota 2 turneringar
Valve Corporation